«Мега» (также стилизуется как МЕГА, ) — российская сеть торговых центров, принадлежащих компании Ingka Centres (ранее IKEA Centres), подразделению ИКЕА в России. В 11 регионах России открыты 14 торговых центров этой сети. В 2015 финансовом году (с 1 сентября 2014 года по 31 августа 2015 года) торговые центры «Мега» в России посетили 275 млн человек.

История 

 2002 — открытие первого торгового центра «Мега Тёплый Стан» в Москве.
 2004 — открытие торгового центра «Мега Химки» (Москва); в его состав вошёл первый в России магазин ИКЕА, открытый ещё в 2000 году.
 2005 — открытие центра Мега в Казани.
 2006 — открытие торговых центров Мега в Екатеринбурге, Кстовском районе Нижегородской области («Мега Нижний Новгород») и Всеволожском районе Ленинградской области («Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»).
 2006 — открытие первой очереди торгового центра «Мега Белая Дача» в Котельниках (Московская область).
 2007 — открытие Меги в Новосибирске.
 2007 — открытие Меги в Ростове-на-Дону.
 2007 — открытие второй очереди «Мега Белая Дача».
 2008 — открытие МЕГИ в Республике Адыгея.
 2009 — открытие торгового центра Мега в Омске.
 2011 — открытие торговых центров Мега в Уфе и Самаре.
 2014 — объявлены планы по инвестициям в России, общий объём инвестиций может составить более 100 миллиардов рублей. Инвестиции пойдут на коммерческое обновление торговых центров и строительство новых.
 2019 — объявлено о строительстве первого ТЦ в Москве в пределах МКАД. Осуществить проект IKEA планировала на территории бывшего завода «Серп и Молот».
 2023 — запланировано открытие ТЦ «Мега» в Челябинске.

Инвесторы решили отказаться от возведения третьего торгового центра «Мега Новоселье» в Ленинградской области, который должен был открыться в 2021 году.

9 декабря 2022 года в ТЦ «Мега Химки» произошёл крупный пожар. В результате инцидента практически полностью выгорел магазин «ОБИ», ставший эпицентром возгорания, однако остальная часть здания не пострадала.

Список торговых центров

Магазины 
Магазины «IKEA» являются якорными арендаторами во всех торговых центрах «Мега». Также в числе ключевых арендаторов — магазины «Auchan», «OBI» и «Leroy Merlin».

Кроме того, «Мега» сотрудничает с международными брендами H&M, Mango, Uniqlo, Zara, Karen Millen, The Body Shop, Marks & Spencer, Victoria’s Secret, Starbucks и другие. Среди российских брендов в «Меге» представлены «Спортмастер», «Л'Этуаль», «Глория Джинс», ТВОЕ, Carlo Pazolini и т. д.

В 2015 году 90 брендов приняли решение развивать свой бизнес вместе с торговыми центрами «Мега», среди них новые для России бренды — DeFacto, Pimpkie, Wrangler и Popbar. Также в 2015 году расширили своё присутствие в торговых центрах «Мега» такие российские и международные бренды, как Л'Этуаль, ТВОЕ, Carlo Pazolini, Mango, Colin’s, Finn Flare, Adidas, KFC, McDonalds. Обновлённые концепции магазинов представили «Детский мир», «Эконика», Calvin Klein Jeans, Triumph, Karen Millen и другие бренды.

Финансовые результаты 
Количество посетителей торговых центров Мега в 2015 финансовом году составило 275 млн. В среднем посещаемость торговых центров Мега в Москве составляет 35 млн человек в год.

Совокупные продажи арендаторов в 2015 финансовом году составили 362 млрд рублей. Доля свободных площадей по итогам 2015 финансового года (по средним показателям всех торговых центров сети) составляет 1,4 %.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 IKEA Centres

Торговые сети России